Xylita är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Gustaf von Paykull 1798. Xylita ingår i familjen brunbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brunbaggar
Xylita